Het seizoen 2009/2010 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 6 september 2009, de laatste speelronde is op 9 mei 2010. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen is WKE, dat vorig seizoen kampioen werd. Tevens werd het algeheel amateurkampioen.

De Bataven uit Gendt, WSV uit Apeldoorn en het Groesbeekse Germania zijn vorig jaar gedegradeerd. Gepromoveerd zijn Nieuw Buinen, Juliana '31 uit Malden en Rohda Raalte.

Teams 

Op 11 juni 2009 maakte de KNVB de definitieve indeling bekend voor de Hoofdklasse.

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C